EV7 peut faire référence à :

Astronomie 
 (15680) 1981 EV7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (16681) 1994 EV7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cyclisme 
 EuroVelo 7, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV7.